Nzega ist eine Kleinstadt in der Region Tabora in Tansania. Sie ist der Verwaltungssitz der beiden Distrikte Nzega und Nzega (TC).

Geografie

Lage 
Nzega liegt auf dem zentralen Hochland von Tansania in einer Höhe von rund 1200 Meter und hat 35.000 Einwohner (Zählung 2012). Bei der Stadt kreuzen sich die Nationalstraße von Daressalam über Singida nach Kahama und weiter zur Grenze nach Burundi mit der Nationalstraße von Tabora nach Mwanza. Die Entfernung zur südlich gelegenen Regionshauptstadt Tabora beträgt 116 Kilometer.

Klima 
In der Stadt herrscht lokales Steppenklima, BSh nach der effektiven Klimaklassifikation. Die Niederschlagsmengen sind mit 741 Millimeter gering, vor allem die Sommermonate sind sehr trocken. Die Durchschnittstemperatur liegt zwischen 22,4 Grad im Dezember und 25,6 Grad Celsius im Oktober.

Geschichte 
Im Jahr 2014 wurde Nzega ein eigenständiger Stadtbezirk (Town Council).

Wirtschaft und Infrastruktur 
Die Landwirtschaft ist der wichtigste Wirtschaftszweig, etwa 63 Prozent der Bevölkerung leben davon. Weitere 9 Prozent arbeiten in lokalen Dienstleistungen und 6 Prozent im Handel.

Der Transport findet ausschließlich auf Straßen statt. Strom wird von der staatlichen TANESCO bereitgestellt. An Kommunikationsmitteln stehen sowohl ein Festnetztelefon sowie Mobilfunk von mehreren Anbietern zur Verfügung.

In der Stadt befindet sich ein Distrikts-Krankenhaus.

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
Tabora (Region)
Ort in Afrika